1920 — одна́ ты́сяча девятьсо́т два́дцать — может означать:

 1920 — натуральное число между 1919 и 1921.
 1920 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1920 — эмиссионная туманность с рассеянным скоплением в созвездии Золотая Рыба (этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 1911, NGC 1920).

В литературе 
 1920 год в литературе

В искусстве 
 1920 год в кино
 1920 год в театре

В музыке 
 1920 год в музыке

В науке 
 1920 год в науке